Sacred Heart of Jesus Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sacred Heart of Jesus Church (Lawrenceburg, Tennessee), ID-Nr. 84000093
 Sacred Heart of Jesus Church (Loretto, Tennessee), ID-Nr. 84000094